Чемпіонат Австрії 1945/46 () — 35-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вп'ятнадцяте став Рапід.

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1945/46 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1945/46 на rsssf 

1946
Австрія
Австрія